Schewtschenko-Park ist der Name mehrerer Parkanlagen in der Ukraine

 Schewtschenko-Park (Dnipro); Park am Dneprufer in Dnipro
 Schewtschenko-Park (Kiew); Park am Taras-Schewtschenko-Boulevard in Kiew